Campet kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Campet-et-Lamolère, kommun, Département des Landes,

Mexiko 

 Campet, Mexiko, Chiapas, Ocosingo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar